Ранчо Сан Лукас има више значења:

 Ранчо Сан Лукас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Лукас (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику